Спурий Постумий Альбин () — имя нескольких древних римлян из рода Постумиев:
 Спурий Постумий Альбин (консул 334 года до н. э.) — консул 334 и 321 до н. э.
 Спурий Постумий Альбин (консул 186 года до н. э.)
 Спурий Постумий Альбин (консул 110 года до н. э.)
 Спурий Постумий Альбин Магн — консул 148 до н. э.
 Спурий Постумий Альбин Павлул — консул 174 до н. э.
 Спурий Постумий Альбин Региллен — военный трибун с консульской властью 394 до н. э.